Ве́рхняя Ха́ва — село в Воронежской области России.

Административный центр Верхнехавского района, а также Верхнехавского сельского поселения.

География 
Находится в 67 км к северо-востоку от Воронежа. Расположено на реке Хава (бассейн Воронежа). Железнодорожная станция Хава Воронежского отделения Юго-Восточной железной дороги на ветке «Графская — Анна» (пассажирские перевозки отсутствуют).

Значение слова «Хава» в тюркских языках означает — воздух, погода, климат.

История 

В 1976 году в окрестностях села произошла катастрофа Ил-18, следовавшего по маршруту «Москва — Ереван», погибли все 111 человек. В настоящее время в селе открыт мемориал погибшим.

Население

Экономика 
В селе действует элеватор, маслоэкстракционный завод, металлургический центр

Инфраструктура 
В Верхней Хаве действуют: больница, три средних общеобразовательных школы, Дворец культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Известные люди 
В 1925 году в селе работал С. Д. Абушенко — будущий нарком государственной безопасности Киргизской ССР.

Литература 
 
 "Очерки истории верхнехавской земли: факты, события, люди" авторы:В.Д. Березуцкий, А.А. Зацепин,

Примечания

Ссылки 
  Русские церкви
 К истории заселения и хозяйственного быта Воронежского края
 
 [vrnguide.ru/t-admin/verkhnekhavskij-district/selo-verkhnyaya-khava.html село Верхняя Хава - Воронежский Гид]

Населённые пункты Верхнехавского района
Районные центры Воронежской области